Neot HaKikar () es un moshav en el norte del valle de Arava en Israel establecido en 1970. Situado inmediatamente al sur del Mar Muerto, a una altura de 345 por debajo del nivel del mar, estaá bajo la jurisdicción del Consejo Regional de Tamar. En 2019 tenía una población de 447 habitantes.

Neot HaKikar fue el sitio del desastre de Neot HaKikar, uno de los peores desastres naturales de Israel.

Referencias 

Localidades establecidas en 1970
Moshavim